Шпет (, ; ) — фамилия. Известные носители:

 Шпет, Геннадий Петрович (род. 1959) — российский преступник, главарь ОПГ.
 Шпет, Густав Густавович (1879—1937) — русский философ, психолог, теоретик искусства, переводчик и педагог, полиглот.
 Шпет, Иоганн Леонгард (1759—1842) — германский математик и физик.
 Шпет, Иосиф (1823—1896) — австрийский врач-акушер и гинеколог, профессор, автор ряда трудов по медицине.
 Шпет, Лотар (1937—2016) — немецкий политик, премьер-министр Баден-Вюртемберга.
 Шпет, Франц Якоб (1714—1786) — германский конструктор музыкальных инструментов.

Другое 
 (28800) Шпет — астероид.

Примечания